Bombyx (ici un nom scientifique) est un genre de lépidoptères de la famille des Bombycidae.
 Les bombyx (ici un nom vernaculaire) sont des lépidoptères nocturnes de diverses familles.
 Bombyx est un éditeur français de jeux de société.